Диттерсдорф () может означать:

 Диттерсдорф (Тюрингия) — муниципалитет в Тюрингии, Германия
 Диттерс фон Диттерсдорф, Карл — австрийский композитор эпохи классицизма